Fóthy János (1893–1979) újságíró, kritikus
 Fóthy János (1938) állatorvos, élelmiszer-higiénikus, közíró, helytörténeti író